67-ите награди Златен глобус () се провеждат на 17 януари 2010 година. Номинациите са обявени на 15 декември 2009 година. Мартин Скорсезе получава награда за цялостен принос.

Множество номинации

Награди и номинации по категория

Кино

Телевизия

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус
 67-и награди Златен глобус в IMDb

Златен глобус
2010 година
2010 година в Северна Америка